Esta é uma lista dos municípios da província espanhola de Alicante na Comunidade Valenciana.

Alicante
 Lista